Григорий Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Григорий Ильич (1904—1985) — советский писатель, прозаик, редактор.
 Мирошниченко, Григорий Константинович (1911—2002) — украинский советский партийный деятель
 Мирошниченко, Григорий Кузьмич (1895—1959) — советский военачальник, генерал-майор.